Пенн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 60 км на північний схід від Тулузи, 38 км на північний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 350 осіб у працездатному віці (15-64 років) 246 були активні, 104 — неактивні (показник активності 70,3%, у 1999 році було 65,4%). З 246 активних працювало 219 осіб (119 чоловіків та 100 жінок), безробітних було 27 (13 чоловіків та 14 жінок). Серед 104 неактивних 30 осіб було учнями чи студентами, 41 — пенсіонером, 33 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 255 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 535,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Пенн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн